Диана Данаилова Александрова, по-известна само като Диана, е българска попфолк певица.

Дискография

Студийни албуми 
 Оазис на любовта (1995)
 Сън или реалност (1997)
 Ало 8-8-7-3 (1998)
 Напред-назад (1999)
 Срещнах любовта (дуетен със Станислав Танев) (2000)
 Високо напрежение (2000)
 Ново начало (2001)
 Sorry Gringo (2003)

Компилации 
 Балади (2000)

Награди 
 1998 – Голямата награда за изпълнител – Еврофест – Македония
 1999 – Трета награда за изпълнител с „Тръгвам си аз“ – „Златният мустанг“
 2000 – Успехи на световната музикална сцена – „Нов фолк“
 2000 – Гран При за най-добър международен изпълнител в Малта с песента „Тежка сълза“
 2000 – Първа награда за живото изпълнение на песента „Тежка сълза“ – „Златният мустанг“
 2001 – Награда за композитор – „Пирин фолк“

Външни препратки 
 Профил в сайта Signal.bg 

Български попфолк певици
Родени във Видин